Эль-Эспинар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Серрания.  Занимает площадь 205,10 км². Население — 9755 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 30 км.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Urbanización Campoverde y Las Praderas
 Asociación Ecologista Centaurea 

Муниципалитеты Сеговии